Dobó Ferenc (?–1602) felvidéki főúr, Bars vármegye főispánja
 Dobó Ferenc (1886–1965) jogász, jogi szakíró, szerkesztő, műfordító
 Dobó Ferenc (?) hangmérnök